Скотт О’Делл (; 23 мая 1898 — 16 октября 1989) — американский детский писатель, автор 26 романов для детей, трёх романов для взрослых и 4 документальных книг. Поначалу произведения О’Делла не пользовались особенным успехом; его литературная звезда по-настоящему взошла только в 1960 году с выходом «Острова голубых дельфинов». Эта повесть получила высшую национальную премию США за лучшую книгу года для детей — премию Джона Ньюбери. В 1963 году был награждён , а в 1961 году Lewis Carroll Shelf Award. В его книгах для детей заметна специфика Южной Калифорнии — индейско-испанского Запада, выдержан также исторический колорит.

Биография 
Скотт О’Делл родился на острове Терминал около Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Учился в Висконсинском университете в Мадисоне (1920), Стэнфордском университете (1920—1921 гг.), Римском университете Ла Сапиенца (1925), хотя так и не получил диплома. Во время Второй мировой войны служил в ВВС США. Преподавал сценарное мастерство и написал учебник по сценарному мастерству; позднее в Риме он принял участие в съемках фильма «Бен Гур».

Литературным творчеством занялся с 1934 года, с конца 1950-х годов О’Делл начал писать книги для детей. В 1972 году удостоен премии имени Х. К. Андерсена, а в 1978 году О’Деллу вручена медаль «Регина» — премия Американской католической библиотечной ассоциации за выдающийся вклад в юношескую литературу.

Большинство произведений О’Делла — историческая беллетристика, ориентированная на юного читателя. В 1981 году писатель учредил собственную премию — Scott O’Dell Award for Historical Fiction — в размере 5000 долларов, за выдающие художественные произведения исторической тематики.

Скотт О’Делл умер от рака простаты 16 октября 1989 года в возрасте 91 года.

Творчество 

Аннотация книги «Остров голубых дельфинов»: Героиня книги — индейская девочка Карана, одна из всего племени осталась на небольшом островке у калифорнийского побережья. Карана сумела наладить жизнь в одиночестве, обеспечить себя едой и надежным убежищем. Самое главное для Караны — отношения с животными. Для неё «звери и птицы — те же люди, только со своим языком и своей манерой поведения. Без них жизнь на белом свете была бы очень тоскливой».

Библиография

Серии 
 Карана 
 Island of the Blue Dolphins
 Zia

 Семь змей 
 The Captive
 Feathered Serpent
 The Amethyst Ring
 Seven Serpents Trilogy

Романы 
 Woman of Spain
 Hill of the Hawk
 The Sea is Red
 Journey to Jericho
 The King’s Fifth
 The Black Pearl
 Dark Canoe
 Sing Down the Moon
 Treasure of Topo-El-Bampo
 Cruise of the Arctic Star
 The Child of Fire
 Hawk That Dare Not Hunt by Day
 The 290
 Carlota
 Kathleen Please Come Home
 Daughter of Don Saturnino
 Sarah Bishop
 The Spanish Smile
 Castle in the Sea
 Alexandra
 The Road to Damietta
 Streams to River, River to the Sea
 Serpent Never Sleeps
 Black Star, Bright Dawn
 My Name Is Not Angelica
 Thunder Rolling in the Mountains
 Venus Among the Fishes
 Zira

Документальная литература 

 Country of the Sun

Переводы на русский

Примечания

Ссылки 

 Биография Скотта О’Делла 
 СКОТТ О’ДЕЛЛ на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Детские писатели США
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Награждённые медалью Джона Ньюбери
Умершие от рака предстательной железы
Выпускники Оксидентал-колледжа